El Masters de Cincinnati 2020, anomenat oficialment Western & Southern Open 2020, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 119a edició del torneig s'havia de celebrar al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units, però degut a la pandèmia per coronavirus, l'organització va decidir traslladar-lo a les instal·lacions on se celebraria el US Open a continuació, al USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nova York, per evitar viatges innecessaris dels jugadors.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el tercer títol de la temporada i el segon a Cincinnati. Amb aquest títol va establir un nou registre històric ja que va completar per segona ocasió el Golden Masters en la seva carrera, és a dir, ha guanyat tots els torneigs de categoria Masters almenys en dues ocasions. A destacar que fins aquest moment, cap altre tennista havia guanyat tots els torneigs Masters ni tan sols en una ocasió. Aquest fou el 35è títol Masters del seu palmarès, igualat novament amb Rafael Nadal al capdavant d'aquesta classificació. La bielorussa Viktória Azàrenka va tornar a guanyar un títol individual per primer cop des del 2016, quan es va retirar del circuit per la seva maternitat. Aquest també era el segon títol que aconseguia a Cincinnati. La parella masculina formada per l'espanyol Pablo Carreño Busta i l'australià Alex de Minaur van guanyar el primer títol en el primer torneig que disputaven junts. La parella femenina formada per la txeca Květa Peschke i la neerlandesa Demi Schuurs també van guanyar el primer títol juntes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020